Un addict est une personne dépendante à un psychotrope ou un autre type de pratique.

Œuvres 

 Addict, une série télévisée de Didier Le Pêcheur ;
 Addict : Fixions et narcotextes, un essai d'Avital Ronell.

Voir aussi 
 Addicts, une websérie de Vincent Ravalec
 The Adicts, un groupe de punk rock britannique formé en 1975.